Fragile, jest pierwszym albumem zespołu Seether, wydanym jeszcze pod dawną nazwą - Saron Gas. Płyta ta przyczyniła się do zdobycia wielkiej sławy przez zespół w jego rodzimym kraju, Południowej Afryce. Płyta nie miała charakteru międzynarodowego.

Lista utworów 

Albumy Seether
Albumy muzyczne wydane w roku 2000